4 miejscowości w Polsce: 

 Broniewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie 
 Broniewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Sadki 
 Broniewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. radziejowskim, w gminie Radziejów
 Broniewo – wieś w woj. pomorskim, w pow. nowodworskim, w gminie Stegna